Tout ce qui porte le mot Carmel (ou l'un de ses dérivés), en patronymie, toponymie ou dans d'autres domaines, a un lien, proche ou distant, avec le mont Carmel, une montagne d'Israël, en bord de Méditerranée, souvent mentionnée dans l'Ancien Testament.

Patronyme 

 Marco Carmel, réalisateur israélien
 Moshe Carmel, officier et homme politique israélien
 Paul Carmel Laporte, médecin, homme d'affaires et artiste canadien
 Roger C. Carmel, acteur américain
 Ron Carmel, cofondateur de 2D Boy

Voir aussi

Prénom 

 
 Carmel McCourt, chanteuse, née en 1958

Religion 
 Ordre du Carmel, ordre religieux catholique contemplatif (International), et ses couvents, appelés « carmels ».
 Ancien carmel d'Ascq, ancien couvent situé rue Masséna à Ascq dans le département du Nord (France).
 Carmel apostolique, congrégation religieuse catholique d'éducation féminine (Inde).
 Carmel de la place Maubert, ancien couvent de Paris (France).
 Carmel de la Vierge Missionnaire, communauté nouvelle catholique (France).
 Carmel de Courtrai, cloître des Carmélites déchaussées (Belgique).
 Carmel de Lisieux, cloître des Carmélites déchaussées (France).
 Carmel de Montréal, ensemble conventuel monastique (Canada).
 Carmel de Nevers, édifice catholique situé à Nevers (France).
Carmel d'Auch, ancien édifice catholique situé à Auch (France).
 Carmel de Pontoise, carmel fondé en 1605 (France). 
 Carmel Saint-Joseph, carmel fondé en 1872 à Saint-Martin-de-Senozan (France).
 Carmel de Montmartre, communauté de moniales située à Paris (France).
 Chapelle du Carmel, chapelle des Carmélites à Séville (Espagne). 
 Couvent du Carmel d'Angers, ancien couvent situé à Angers (France).
 Couvent du Carmel de Rio de Janeiro, ancien couvent carmélites (Brésil).
 Église du Carmel (Messine), édifice voué au culte catholique situé à Messine (Italie)
 Église du carmel de Faro, église de Faro (Portugal).
 Église Santa Maria del Carmine, église de Florence (Italie).
 Liste des saints du Carmel, saints et des bienheureux de l'Église catholique qui ont fait partie de l'Ordre du Carmel.
 Ordre du Carmel à Vannes, installé au couvent des Carmes de Vannes (France).
Carmel de Castres, ancien carmel fondé en 1864 à Castres (France).

Toponyme 

 le mont Carmel, une montagne d'Israël au bord de la Méditerranée ;
 Carmel, ville d'Indiana (États-Unis) ; 
 Carmel, siège du comté de Putnam dans l'État de New York (États-Unis) ;
 Carmel, census-designated place américaine située dans l’État de New York ;
 Carmel-by-the-Sea, municipalité américaine de Californie (États-Unis) ;
 Carmel, ville dans l’État du Maine aux États-Unis ;
 Carmel de Saint-Denis, musée d'art et d'histoire de Saint-Denis (France) ;
 Marché du Carmel, marché extérieur de Tel Aviv (Israël) ;
 Tirat Carmel, ville située sur les pentes occidentales du mont Carmel (Israël) ;
 Rivière Carmel, un affluent de la rivière Nicolet Sud-Ouest coulant dans la MRCde Nicolet-Yamaska), au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres

Littérature 

 La Montée du Carmel, livre écrit par saint Jean de la Croix ;
 Carmel, revue trimestrielle publiée par les Éditions du Carmel.

Musique 
 Carmel, groupe de musique britannique, cofondé par la chanteuse éponyme Carmel McCourt.

Société 
 Éditions du Carmel, maison d'édition liée à l'Ordre des Carmes déchaux créé en 1936 ;
 Carmel d'Auschwitz, affaire à l'origine d'une crise grave entre juifs et catholiques (Pologne) ;
 Incendie du Carmel de 2010, incendie de forêt qui ravage le massif du Carmel près de Haïfa (Israël).

Zoologie 
 Calymmaria carmel, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Hahniidae.

Voir aussi 

Homonymie de prénom
Homonymie d'édifice religieux
Homonymie de localités aux États-Unis